Goldsmith, anglicky zlatník, nebo Goldschmidt může také znamenat:

Příjmení 
 Meïr Aron Goldschmidt (1819–1887) – dánský spisovatel židovského původu
 Eli Goldschmidt (* 1953) – izraelský politik
 Hermann Mayer Salomon Goldschmidt – něm./fr. astronom
 Jerry Goldsmith (1929–2004) – americký hudební skladatel a dirigent
 Joel Goldsmith (1957–2012) – americký hudební skladatel
 Josef Goldschmidt (1907–1981) – izraelský politik
 Lynn Goldsmith (* 1948) – americká fotografka
 Oliver Goldsmith (1728–1774) – anglický básník, prozaik a lékař irského původu
 Victor Goldschmidt (1888–1947) – švýcarsko-norský mineralog
 William Goldsmith (* 1972) – americký bubeník
 Zac Goldsmith (* 1975) – britský konzervativní politik, od listopadu 2010 poslanec

Geografie 
 Goldsmith (Indiana) – obec v Indianě ve Spojených státech amerických
 Goldsmith (New York) – osada v New Yorku v USA
 Goldsmith (Texas) – město v Texasu v USA
 Goldsmith Channel – vodní cesta v kanadském teritoriu Nunavut
 Goldschmidt – kráter na Měsíci

Další užití 
 Goldsmiths (Londýnská univerzita) – college Londýnské univerzity

Externí odkazy